«Не вре́мя для оре́хов» () — короткометражный мультфильм студии Blue Sky, главным героем которого становится белка по имени Скрат. Данный мультфильм транслировался в кинотеатрах перед показом полнометражного фильма «Ледниковый период 2: Глобальное потепление». В 2007 году мультфильм был номинирован на премию Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм.

История создания 
Мультфильм создавался как дополнительный материал для DVD-издания второго «Ледникового периода». Сценаристы Blue Sky Studios рассматривали различные идеи, включая короткометражку про опоссумов Крэша и Эдди, но остановились на истории про путешествия Скрата во времени, предложенной Крисом Рено. Он хотел рассказать историю, которая была бы неожиданной, но в то же время отвечала основным чертам Скрата. Создание короткометражки заняло у авторов восемь месяцев, во время которых они также заканчивали работу над «Глобальным потеплением» и переходили к «Хортону». Работа была закончена в июне 2006 года, и через несколько месяцев после премьеры, неожиданно для авторов, мультфильм был номинирован на премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм.

Сюжет 
Скрат, бегающий по заснеженной равнине в поисках укромного места для своего жёлудя, замечает в сугробе некий светящийся предмет и выкапывает оттуда футуристическую машину времени. Подо льдом виден человеческий скелет в белом халате и очках. Скрат нечаянно запускает машину времени, и его с жёлудем переносит в Средневековье. При переносе жёлудь застревает между двумя камнями. Скрат не может вытащить жёлудь и видит неподалёку меч, воткнутый в камень. Скрат вытаскивает меч, чем вызывает агрессию лучников, остающихся за кадром. Спасаясь от стрел, он опять прибегает к машине времени и переносится на арену в Древнем Риме. Стремясь скорее добраться до жёлудя, он не замечает ни соревнования колесниц, одна из которых наезжает на него, ни выпущенного на арену льва. От льва Скрат спасается, попадая на айсберг за несколько секунд до крушения «Титаника»; далее, попав в первую часть мультфильма, он сражается с самим собой за единственный жёлудь. В поисках жёлудя Скрат переносится во всё более опасные ситуации, в которых он был бы убит, если бы не активировал машину времени вовремя: на стартовую площадку ракеты с запущенным обратным отсчётом, в эксперимент Франклина с воздушным змеем (и почти получает удар электрическим током), на путях перед едущим поездом, на взрыв атомной бомбы, в ювелирный магазин, в женскую раздевалку, во времена Великой французской революции (где он появляется под падающим лезвием гильотины) и в передней части паха Микеланджеловского Давида (это не угрожает ему, но ему довольно неловко).

Наконец, Скрат оказывается в парке и видит большой дуб с множеством желудей. Свой жёлудь он пренебрежительно выбрасывает. Чтобы машина времени не отправила его в дальнейшее путешествие, он ломает её. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что дуб представляет собой памятник, стоящий на небольшом зелёном уголке посреди футуристического индустриального мира. Зритель видит табличку «Here Stood the Last Oak Tree» (). Тем временем повреждённая машина времени срабатывает в последний раз и отправляет единственный жёлудь Скрата в очередное путешествие по времени. Скрат, застряв в будущем, разочарованно кричит.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мультфильма
 
 
 Co-director Chris Renaud on No Time for Nuts Animated News & Views interview

Мультфильмы США 2006 года
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Короткометражные мультфильмы США
Мультфильмы о животных
Фантастические мультфильмы США
Короткометражные фантастические фильмы
Компьютерные анимационные фильмы США
Мультфильмы Майка Тёрмайера
Короткометражные мультфильмы Blue Sky Studios